Шеметове — назва низки населених пунктів

Україна

Одеська область 
 Шеметове — село в Іванівському районі
 Шеметове — село в Роздільнянському районі

Білорусь

Мінська область 
 Шеметове — село в Мядельському районі
 Шеметове — село в Смолевецькому районі
 Шеметове — село в Мядельському районі

Див. також 
 Шеметівка — село в Кобринському районі Брестської області
 Шеміот — старовинний дворянський рід.